Tarnowski (forma żeńska: Tarnowska; liczba mnoga: Tarnowscy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 8508 osób.
 znane osoby noszące nazwisko Tarnowski:
 Adam Tarnowski (1816–1890) – kompozytor
 Adam Tarnowski (1866-1946) – dyplomata austro-węgierski (poseł w Bułgarii, ambasador w USA)
 Adam Tarnowski (1892–1956) – dyplomata polski (ambasador, minister spraw zagranicznych)
 Aleksander Tarnowski (1812-1867) – skrzypek i kompozytor
 Aleksander Tarnowski (1822-1882) – tancerz
 Alfred Tarnowski (1917–2003) – szachista
 Andrew Tarnowski (ur. 1940) – brytyjski pisarz
 Antoni Tarnowski (1822-1887) – tancerz
 Artur Tarnowski (1903–1984) – polityk
 Fryderyk Wilhelm Władysław Tarnowski (1811–1847) – pisarz i dziennikarz
 Hieronim Tarnowski (1884–1945) – polityk, publicysta 
 Jacek Tarnowski (ur. 1964) – ekonomista, biznesmen i polityk
 Jan Amor Tarnowski (1488–1561) – hetman wielki koronny
 Jan Dzierżysław Tarnowski – marszałek Sejmu Krajowego
 Jan Feliks Tarnowski (1417–1484?) – wojewoda lubelski
 Jan Feliks Szram Tarnowski  (1471–1507) – stolnik królewski wojewoda lubelski, sandomierski, krakowski
 Jan Feliks Tarnowski (1777–1842) – historyk
 Jan Tarnowski (zm. 1432/1433) –  wojewoda krakowski
 Jan Ciężki Tarnowski (zm. 1527) – kasztelan biecki
 Jan Tarnowski (zm. 1409) – marszałek wielki koronny
 Jan Tarnowski (1550–1605) – prymas Polski w latach 1604–1605
 Jan Tarnowski (zm. 1669) – biskup lwowski w latach 1654–1669
 Jan Tarnowski – podpułkownik AK ps. „Waligóra”
 Jan Józef Tarnowski (1826-1898) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Jan Stanisław Amor Tarnowski (1860–1928) – polityk, dyplomata
 Juliusz Tarnowski (1840–1863) – powstaniec styczniowy
 Juliusz Tarnowski (1864–1917) – działacz społeczny i gospodarczy, konserwatysta
 Kazimierz Tarnowski (1915–1986) – hodowca psów
 Karol Tarnowski – filozof
 Leon Tarnowski (1775–1830) – żołnierz napoleoński, pułkownik, generalny audytor armii Królestwa Polskiego
 Marceli Tarnowski (1899–ok. 1944) – polski literat, tłumacz, dziennikarz i księgarz
 Marcin Amor Tarnowski (1778–1862) – powstaniec, żołnierz napoleoński
 Marek Tarnowski – wokalista
 Mieczysław Tarnowski (1945–1991) – polityk
 Paweł Tarnowski (zm. 1640)- łowczy
 Paweł Tarnowski (ur. 1994) – żeglarz
 Paweł Tarnowski (ur. 1990) – piłkarz
 Rafał Tarnowski (1741–1803) – generał
 Sebastian Tarnowski (zm. 1603) – koniuszy nadworny królewski
 Stanisław Tarnowski (zm. 1528/1530) – kasztelan sądecki i chełmski
 Stanisław Tarnowski (1837–1917) – polski historyk literatury
 Stanisław Tarnowski (1838-1909, zw. „Biały”) – poseł i malarz
 Stanisław (Stanisław Spytek) Tarnowski (1514–1568) – podskarbi wielki koronny, wojewoda sandomierski
 Władysław Tarnowski (1836–1878) – pianista,kompozytor i poeta
 Zdzisław Tarnowski (1862–1937) – ziemianin, przemysłowiec, działacz gospodarczy, społeczny i kulturalny, polityk

Przypisy 

Polskie nazwiska